Historisk Tidsskrift kan syfta på:

 Historisk tidsskrift, Danmark – en dansk tidskrift, grundad 1840
 Historisk tidsskrift, Norge – en norsk tidskrift, grundad 1871

Se även 
 Historisk tidskrift
 Historisk Tidskrift för Finland